Trypanosoma tincae Laveran i Mesnil, 1904 – nazwa używana jako synonim Trypanosoma schulmani
 Trypanosoma tincae Laveran i Mesnil, 1904 – nazwa używana jako synonim Trypanosoma carassi

Przypisy

Bibliografia